Драматургия кухонной мойки (), также Школа кухонной раковины () — термин, описывающий движение в культуре Великобритании, которое существовало в конце 1950 — середине 1960-х годов в театре, литературе, кинематографе и на телевидении этой страны. Его последователи характеризуются использованием стилистики социального реализма и углублённым рассмотрением внутренних проблем рабочего класса Великобритании, набирающем в этот период своё общественно-политическое влияние. Следует дифференцировать ряд понятий, которые в современных популярных периодических изданиях необоснованно отождествляются. Драматургия кухонной мойки — лишь одно из направлений социального реализма, последний же термин характеризует движение в мировой культуре со значительно более широким географическим и временным охватом. С другой стороны, если Британская новая волна имеет отношение к творчеству британских кинематографистов, а движение Рассерженных молодых людей — к литературе и театру, то драматургия кухонной мойки характерна для всех перечисленных видов искусства.

Возникновение термина 
Термин «kitchen sink» относительно произведения искусства впервые был использован в 1954 году в названии статьи критика Дэвида Сильвестра, посвящённой работам английского художника Джона Бретби. Тот в своём творчестве действительно часто использовал в качестве отображаемых объектов кухонные интерьеры и предметы повседневного быта. C 1955 года этот термин стал применяться к телевизионным постановкам в прямом эфире (как в Великобритании, так и в США), посвящённым жизни и быту рядовых граждан страны. Одновременно использовались и другие названия: «драматургия самокопания» (), «драматургия замочной скважины» (). В определённом смысле они несли иронично-негативную оценку. Позже понятие прочно закрепилось за целым циклом драматических произведений. Советский критик Валерий Турицын, с участием отзывавшийся о «проблемах существования простого человека в послевоенной Англии», назвал иронию буржуазных рецензентов «реакцией „высоколобых“ критиков на новое в репертуаре».

В русскоязычных источниках встречается вариант перевода Драматургия (или реализм) кухонных раковин.

История развития 
Обозреватель «Guardian» Питер Брэдшоу считает, что своими корнями «драматургия кухонной мойки» уходит во французский поэтический реализм. Он выстраивает прямую, художественно-преемственную, на его взгляд, последовательность трёх фильмов: «Дети райка» (Марсель Карне, 1945 год) — «В воскресенье всегда идёт дождь» (Роберт Хеймер, 1947 год) — «В субботу вечером, в воскресенье утром» (Карел Рейш, 1960 год).

Дальнейшее развитие данного направления в кинематографе см. Британская новая волна

В изобразительном искусстве последователи данного течения были объединены в группу «Школа кухонной мойки» (сохраняя при этом приверженность художественным приёмам экспрессионизма). Эдвард Миддлдич, один из основателей направления, писал:Дело в том, что мы рисуем то, что видим вокруг себя. Но стараемся придать этому новое видение.

В литературе авторы, разделяющие описываемые социальные взгляды, получили название «Рассерженные (или сердитые) молодые люди». Хотя направление идейно начало формироваться ещё в начале 1950-х годов (например, само это название заимствовано от автобиографической книги Лесли Пола «Angry young man» 1951 года), безусловное его становление относится к 1956 году, когда была опубликована и поставлена пьеса Джона Осборна «Оглянись во гневе»

Примечания

Литература 
 

Театр Великобритании
Кинематограф Великобритании
Литературные группы Великобритании